Weißer Riese bzw. Weiße Riesen steht für:
 Riesenkaninchen-Rasse
 Waschmittel-Marke der Firma Henkel (Unternehmen) mit dem charakteristischen Riesen auf der Packung 
 Spitzname für die Versuchsdiesellokomotive 202 002-2 des Typs Henschel-BBC DE 2500

Spitzname für Gebäude und Gebäudekomplexe:
 Weißer Riese (Wattenscheid), Wohnanlage Gertrudenhof, Bochum-Wattenscheid-Mitte
 Weißer Riese (Kiel), Hochhaus in Mettenhof, Stadtteil in Kiel
 Weißer Riese, Euler-Hermes-Hochhaus in Hamburg
 Weißer Riese, weithin sichtbarer Gebäudekomplex bei Berg Fidel in Münster, Westfalen
 Weiße Riesen, mehrere Hochhäuser im Wohnpark Hochheide, Stadtteil Hochheide in Duisburg
 Drei Weiße Riesen, im Zentrum der Stadt Kamp-Lintfort, siehe Kamp-Lintfort #Stadtgliederung